Maze Runner steht für eine US-amerikanische Science-Fiction-Roman- und -Film-Reihe des Autors James Dashner:

Bücher

 Die Auserwählten – Im Labyrinth (The Maze Runner) (2009)
 Die Auserwählten – In der Brandwüste (The Scorch Trials) (2010)
 Die Auserwählten – In der Todeszone (The Death Cure) (2011)
 Die Auserwählten – Kill Order (The Kill Order) (2012) – Prequel
 Die Auserwählten – Phase Null (The Fever Code) (2016) – Prequel

Filme

 Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth (The Maze Runner) (2014)
 Maze Runner – Die Auserwählten in der Brandwüste (Maze Runner: The Scorch Trials) (2015)
 Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone (Maze Runner: The Death Cure) (2018)